Das Mixed Doppel der French Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Liezel Huber & Bob Bryan. Turniersieger wurden Katarina Srebotnik und Nenad Zimonjić.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Mixed
2010